BMD – międzynarodowe oznaczenie waluty Bermudów
 BMD – gęstość mineralna kości
 BMD – Ballistic Missile Defense (System Obrony Antybalistycznej)
 radzieckie bojowe wozy piechoty przeznaczone dla wojsk powietrznodesantowych:
 BMD-1
 BMD-2
 BMD-3